Campanari, famille d'archéologues du 
 Tombe Campanari, une des tombes étrusques, datant du  nommée d'après la famille d'archéologues
 Campanari (Vérone)